Velika nagrada Francije 1932 je bila druga dirka v Sezoni Velikih nagrad 1932. Potekala je 3. junija 1932.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 92
| 
| 5
| 1
|-
! 2
| 30
|  Baconin Borzacchini
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 92
| 
| 10
| 2
|-
! 3
| 18
|  Rudolf Caracciola
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Tipo B
| 92
| 
| 7
| 3
|-
! 4
| 32
|  Louis Chiron
| Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 91
| +1 Krog
| 11
| 4
|-
! 5
| 44
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T51
| 90
| +2 Kroga
| 15
| 4
|-
! 6
| 42
|  William Grover-Williams
| Privatnik
| Bugatti T51
| 90
| +2 Kroga
| 14
| 4
|-
! 7
| 24
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 84
| +8 Krogov
| 8
| 4
|-
! rowspan=2|8
| rowspan=2|46
|  Pierre Félix
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo Monza
| rowspan=2|82
| rowspan=2|+10 Krogov
| rowspan=2|16
| 4
|-
|  Armand Girod
| -
|-
! rowspan=2|9
| rowspan=2|28
|  Earl Howe
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T54
| rowspan=2|77
| rowspan=2|+15 Krogov
| rowspan=2|10
| 4
|-
|  Hugh Hamilton
| -
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 66
| Menjalnik
| 2
| 5
|-
! Ods
| 6
|  Max Fourny
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 60
| 
| 3
| 5
|-
! Ods
| 16
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 60
| Brez goriva
| 6
| 5
|-
! Ods
| 38
|  Albert Divo
| Ettore Bugatti
| Bugatti T54
| 52
| Rezervoar
| 13
| 5
|-
! Ods
| 36
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T54
| 22
| Menjalnik
| 12
| 7
|-
! Ods
| 2
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 20
| 
| 1
| 7
|-
! Ods
| 8
|  Achille Varzi
| Ettore Bugatti
| Bugatti T54
| 12
| Menjalnik
| 4
| 7
|-
! DNS
| 8
|  Jean Pesato
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 9
| 8
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1932
1932